19-й Чемпионат мира по кёрлингу среди женщин () прошёл в городе Берн (Швейцария) с 12 по 20 апреля 1997 года. Швейцария приняла женский чемпионат мира в 3-й раз. В Берне турнир прошёл в 1-й раз. Одновременно там же прошёл и чемпионат мира среди мужчин.

Участниками турнира стали семь европейских женских сборных, которые принимали участие в чемпионате Европы 1996 года, а также сборные Канады, США и Японии.

Чемпионом мира стала (в 10-й раз в своей истории) сборная Канады, победив в финале сборную Норвегии со счётом 8:4. Третье место заняла сборная Дании, победившая в матче за 3-е место сборную Японии со счётом 7:6.

Формат соревнований 
Сначала все команды участвуют в групповом этапе, в котором каждая сборная сыграет по разу с каждой. Четыре лучших команды проходят в полуфиналы плей-офф, победители которых сыграют в финале, а проигравшие — в матче за третье место.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

  Проходят напрямую в полуфиналы плей-офф.
  Проходят в тай-брейк за выход в полуфиналы плей-офф.

Тай-брейк 
Поскольку сборные Дании и Швеции набрали одинаковое количество побед, то для определение обладателей 4-го (выходящего в полуфинал плей-офф) и 5-го места был проведен дополнительный матч.

 5:4

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 1997

1997
Международные соревнования по кёрлингу в Швейцарии
Спорт в Швейцарии в 1997 году
Апрель 1997 года
Международные спортивные соревнования в Берне
Чемпионаты мира в Швейцарии